Jure Kralj, slovenski hokejist, * 5. julij 1984, Jesenice.

Kralj je v slovenski ligi igral za klube HK Sportina Bled, HK Tivoli, HD HS Olimpija in HDD Tilia Olimpija in v sezoni 2011/12 za HK Partizan v ligi Slohokej. V sezoni 2012/13 je bil član kluba HC Mulhouse v francoski ligi, kjer je pred začetkom sezone 2013/14 prestopil v Bordeaux GHC. Pri Bordeauxu ni dobil priložnosti, zato je sredi sezone prestopil v klub Hockey sur glace Dunkerque, ki igra v drugi francoski ligi.

Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2003/04 in 2006/07, s Partizanom pa v Slohokej ligi v sezoni 2011/12.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 12
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| -9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 15
| 8
| 1
| 9
|
| 10
|
| 2
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 12
| 8
| 5
| 13
|
| 2
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 2
| 2
| 4
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 6
| 4
| 10
|
| 12
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -3
| 0
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 8
| 12
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 5
| 4
| 9
| +1
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 12
| 9
| 21
|
| 4
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 28
| 2
| 0
| 2
| -2
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 32
| 0
| 1
| 1
| -11
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 35
| 0
| 1
| 1
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 29
|-
| Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 49
| 1
| 1
| 2
| -3
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Kiekko-Laser
| Finska 2. liga
| 11/12
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kemin Lämärit
| Finska 3. liga
| 11/12
|
| 14
| 9
| 1
| 10
| 
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Partizan
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| 
| 0
|
| 9
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|-
| HC Mulhouse
| Francoska liga
| 12/13
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 472
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | -52
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 53
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Kiekko-Laser
Hokejisti Kemin Lämärit
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti HC Mulhouse
Hokejisti Hockey sur glace Dunkerque
Jeseniški športniki